

События

Западная и Центральная Европа 
 Уилкс был избран в парламент, а лондонская буржуазия избрала его лорд-мэром.
 1774—1792 — Король Франции Людовик XVI.
 1774—1776 — Реформы Тюрго (генерального контролёра финансов) во Франции. Уменьшение пошлин со ввозимых в города продовольственных товаров, введение пошлин на привилегированные. Крестьянская дорожная барщина упразднена, введена дорожная пошлина на феодалов.
 Стачка в Лионе.

Восточная Европа 
 Присоединение Осетии к Российской империи.
 21 июля — подписан Кючук-Кайнарджийский мир между Россией и Турцией.
 23 июля — войска восставших крестьян под руководством Емельяна Пугачёва временно захватывают Казань.
 19 сентября — в районе Узеней, у хутора Казачья Таловка (ныне посёлок Казталовка Западно-Казахстанской области) пленён Пугачёв.
 1774—1789 — Султан Турции Абдул-Хамид I.

Азия 
 1774—1775 — Массовые волнения в Младшем (хан Нуралы) и Среднем (хан Аблай) жузах.
 Закон английского парламента об управлении Индией. Губернатор Бенгалии становился генерал-губернатором всех владений в Индии. Создавался генерал-губернаторский совет.
 1774—1785 — Генерал-губернатор английских владений в Индии Уоррен Хейстингс (Гастингс).
 Гастингс разгромил основные силы повстанцев в Бенгалии.
 Войска Ост-Индской компании внезапно вторглись в Рохилкханд, разграбили его и подчинили Ауду.
 1774—1775 — Вооружённое выступление против маньчжуров в Шаньдуне, организованное тайным обществом «Белый лотос».

Америка и Океания 
 Парламент Великобритании принял «Невыносимые законы»: бостонский порт закрыт, губернатор Массачусетса получил чрезвычайные полномочия, колония Массачусетс лишилась хартии самоуправления, в ней запрещены городские митинги и отменён суд присяжных, к Канаде присоединена огромная северо-западная территория за Аллеганами (Квебекский акт).
 1 июня — вступление в силу . В знак солидарности объявлен в Виргинии днём «скорби, поста и молитвы».
 25 августа — открылся Первый провинциальный конгресс Северной Каролины.
 5 сентября — 26 октября — Работа Первого Континентального конгресса в Филадельфии (США) (кроме представителей Джорджии, делегация которой задержана губернатором). Написание «Декларации прав» американских колоний. Резолюция (предложенная Дж. Уорреном) о неподчинении британским приказам, бойкоте английских товаров и начале военных приготовлений. Учреждена Континентальная ассоциация. Образование в округах «Комитетов безопасности» для контроля за решениями ассоциации. Конгресс обратился к королю с жалобой, принял обращение к народу 13 колоний, к народам Англии и Канады. Зима — в колониях стали стихийно возникать вооружённые отряды.
 1 декабря — вступил в силу торговый бойкот между Великобританией и её североамериканскими колониями, инициированный первым Континентальным конгрессом.
 Открытие экспедицией Кука о-вов Фиджи, Новой Каледонии.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1774 году

 18 января
 Бернгард Дрезеке (), немецкий богослов, проповедник, епископ (умер в 1849 году).
 Анна Петровна Бунина, первая крупная русская поэтесса, Русская Сапфо и Десятая Муза, как называли её современники (умерла в 1829 году).
 4 апреля — Изидор Вейс, виленский художник-гравёр, издатель, профессор Виленского университета (умер в 1821 году).
 21 апреля — Жан Батист Био, французский физик, геодезист и астроном (умер в 1862 году).
 26 апреля — Анн Жан Мари Рене Савари, герцог де Ровиго, французский политический и военный деятель (умер в 1833 году).
 7 мая — Фрэнсис Бофорт, английский адмирал, военный гидрограф и картограф (умер в 1857 году).
 12 августа — Роберт Саути, английский поэт-романтик, представитель «озёрной школы» (умер в 1843 году).
 5 сентября — Каспар Давид Фридрих, немецкий живописец (умер в 1840 году).
 17 сентября — Джузеппе Меццофанти, итальянский кардинал, выдающийся полиглот (умер в 1849 году).
 Варлаам Чикойский — игумен Чикойского Иоанно-Предтеченского монастыря, святой Русской церкви.

Скончались 

 4 февраля — Шарль Мари де ла Кондамин, французский астроном, геодезист и путешественник, исследователь Южной Америки, почётный член Петербургской академии наук (род. 1701).
 22 сентября — Климент XIV, Папа Римский (род. 1705).
 22 ноября — Роберт Клайв, 1-й барон Клайв Плэссийский, британский губернатор Бенгалии, победитель при Плесси, один из создателей британской колониальной империи (род. 1725).
 20 декабря — Пол Уайтхед, английский поэт-сатирик (род. 1710).

См. также